Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 1995 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 1994—1995 года, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России. Состоялся в Москве с 4 по 9 января 1995 года во Дворце спорта «Сокольники»

На чемпионате 1995 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Сохранились любительские видеозаписи большинства выступлений пар, женщин и мужчин.

Результаты

Мужчины 
В короткой программе лидеры исполнили каскад тройной аксель - двойной тулуп, в произвольной Урманов и Ягудин сделали по 7 тройных прыжков, Кулик - 6, а Олег Татауров откатал программу с тремя падениями.

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 

 Результаты в парном катании на сайте «pairsonice.net»
 

Чемпионаты России по фигурному катанию
1995 год в фигурном катании
Зимние виды спорта в сезоне 1994/1995
Чемпионаты России в 1995 году
Спортивные соревнования в Москве
1995 год в Москве